Луи́с Берна́рдо Агия́р Бу́ргос (; ) — уругвайский футболист, атакующий полузащитник.

Биография 
Луис Агияр начал свою футбольную карьеру в клубе «Ливерпуль» из Монтевидео. В основной команде «Ливерпуля» Луис дебютировал в возрасте 17 лет. С 2003 по 2006 год Агияр провёл в чемпионате Уругвая 35 матчей и забил 3 гола. В 2006 году Луис на правах аренды перешёл в чилийский «Универсидад» из Консепсьона, в котором забил 9 мячей в 31 матче. После возвращения в «Ливерпуль» Агияр в чемпионате Уругвая сезона 2006/07 провёл 15 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами. В том же году Агияр перешёл в португальский «Порту»; спустя два месяца, не сыграв ни одного матча за «Порту», Агияр был отдан в аренду амадорской «Эштреле». В январе 2008 года Луис был вновь отдан в аренду, в «Академику» из Коимбры. В составе «Академики» 11 апреля 2008 года Луис отметился голом в ворота «Бенфики», матч завершился победой «Академики» со счётом 3:0. В своём первом сезоне в чемпионате Португалии Агияр за «Эштрелу» и «Академику» провёл 18 матчей, забил 1 гол, отметился 6 голевыми передачами.

В июле 2008 года Агияр подписал контракт с клубом «Брага»; имел предложения от ряда других клубов из Испании и Португалии. В составе «Спортинга» Агияр забил 4 гола в 27 матчах чемпионата, также отдал шесть голевых передач. В еврокубках Агиар вместе с клубом смог дойти до 1/8 финала Кубка УЕФА сезона 2008/09, в котором португальский клуб уступил в двухматчевом противостоянии французскому ПСЖ с общим счётом 1:0. В Кубке УЕФА 2008/2009 Агияр смог забить 6 мячей в 10 матчах, также отдав одну голевую передачу.

1 июня 2009 года Луис подписал четырёхлетний контракт с московским «Динамо», сумма трансфера составила 2,5 млн евро. Дебютировал за «Динамо» 2 августа в матче против «Химок», отметившись голом.

16 января 2010 года было сообщено о возвращении Агияра в «Спортинг» из Браги на правах аренды до конца мая 2010 года. 5 августа 2010 года игрок повторно отдан в годичную аренду в клуб из Браги без права последующего выкупа. В начале 2011 года перешёл в «Пеньяроль» также на правах аренды. В июле 2011 года игрок расторг контракт с «Динамо» и на правах свободного агента подписал контракт с лиссабонским «Спортингом» сроком на 4 года.

После успешного сезона, проведённого в 2017 году в перуанской «Альянсе», Агияр вернулся на родину, на этот раз присоединившись к «Насьоналю». Дебютировал за «трёхцветных» 26 января 2018 года в матче за Суперкубок Уругвая против своей бывшей команды — «Пеньяроля». Насьональ проиграл со счётом 1:3.

Старший брат Луиса Карлос — также профессиональный футболист.

Достижения 
 Чемпион Уругвая (1): 2015/16
 Вице-чемпион Уругвая (1): 2014/15
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2011

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Универсидад де Консепсьон»
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Пласа Колония»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Тукуман
Игроки ФК «Хувентуд Лас-Пьедрас»